David Cross (musicus) (1949), Brits musicus (violist en toetsenist)
 David Cross (acteur) (1964), Amerikaans acteur en filmproducent
 David Cross (voetballer) (1950), Engels voetballer

Zie ook 
 David Kross (1990), Duits acteur.